Владимир Николаевич Досадин (21 июня 1933, Москва — 9 декабря 2012, Москва) — российский тубист и музыкальный педагог, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный деятель искусств России.

Биография 

Родился в семье рабочих, в 1949 году окончил ремесленное училище, работал на автобазе № 2 МВД СССР. В том же году начал заниматься музыкой в любительском духовом оркестре клуба имени Зуева под руководством Исаака Савельевича Рудника (1914—1989). Первоначально играл на тенор-тубе, затем на баритоне и наконец остановился на тубе. В оркестре познакомился со студентами Гнесинского училища, которые привели его к своему профессору Борису Григорьеву. В 1950 году Досадин поступил в музыкально-педагогическое училище имени Гнесиных в класс Григорьева по специальности «туба». Вместе с ним учились, в частности, валторнист Борис Афанасьев и тромбонист Борис Пронин. В 1952—1954 гг. одновременно с обучением проходил срочную службу в оркестре инженерно-строительных войск Военно-инженерной академии имени Куйбышева. В 1954 году окончил музыкальное училище и поступил в Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, продолжая заниматься под руководством Бориса Григорьева.

В 1956 году, продолжая учиться в институте, поступил в оркестр Театра Советской Армии, одновременно играл в Молодёжном симфоническом оркестре под управлением Евгения Светланова. В конце года поступил по конкурсу в новосозданный Симфонический оркестр Министерства культуры СССР под руководством Самуила Самосуда. Наконец, в 1957 году по конкурсу перешёл в Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения, где проработал 22 года. В 1958 году с разрешения ректора сдал экзамены за 4 и 5 курсы досрочно и окончил институт.

Выступая в составе БСО, Досадин неоднократно исполнял сольные партии — в таких произведениях, как «Картинки с выставки» М. Мусоргского в оркестровке М. Равеля, «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза. Выступал с такими дирижёрами, как Александр Гаук, Геннадий Рождественский, Натан Рахлин, Борис Хайкин, Евгений Мравинский, Арвид Янсонс, Альгис Жюрайтис, Леонард Бернстайн, Андре Клюитанс, Вилли Ферреро.

Помимо работы в оркестре Досадин выступал как ансамблист в составе брасс-квинтета солистов Большого Симфонического Оркестра, а также как солист. Для Досадина написаны концерт для тубы с оркестром Аркадия Нестерова, концерт для тубы с оркестром и Фантазия на темы Римского-Корсакова Валерия Струкова, соната для тубы Николая Ракова. Участвовал в записи альбома камерной музыки Гагика Овунца (1981).

С 1973 г. преподавал в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (в дальнейшем Российская академия музыки), в 1982—1992 гг. декан оркестрового факультета. Был членом жюри различных всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов, в том числе Международного конкурса исполнителей в Женеве (1991, единственное состязание тубистов за всю историю конкурса).

Ссылки 
 А. Левашкин. Картинки из истории тубы в России, стр. 20
 Страница на сайте РАМ им. Гнесиных
 Некролог на сайте РАМ им. Гнесиных
 Указ о присвоении звания ЗДИ РФ

Тубисты по алфавиту
Тубисты России
Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского
Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации